Weiss Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Weiss Airport (Iowa)
 Weiss Airport (Kansas)
 Weiss Airport (Pennsylvania)